Coppa del Brasile – competizione di calcio maschile brasiliano
 Coppa del Brasile – competizione di calcio femminile brasiliano
 Coppa del Brasile – competizione di pallavolo femminile brasiliano
 Coppa del Brasile – competizione di pallavolo maschile brasiliano